Kitzlerberg (česky Kolouší kopec) je vrchol s nadmořskou výškou 403 metrů nad mořem. Leží v Německu ve spolkové zemi Sasko východním směrem od městečka Sebnitz. Na severu jeho úpatí ohraničuje Vilémovský potok (Sebnice) a na jihu Wolfsbach (v překladu Vlčí potok). Z jihu navazuje hora Tanečnice a z východu Kamenný vrch, oba v Mikulášovicích. Na západním svahu stojí dřevěná kaple svatého Huberta (Hubertuskapelle). Celý kopec se nachází v lese zvaném Sebnitzer Wald u hranic s Českou republikou. Kopec je zalesněný smrkovým lesem a podloží tvoří lužický granodiorit. Na jeho území se nachází dvě evropsky významné lokality Lachsbach- und Sebnitztal a Sebnitzer Wald und Kaiserberg.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 Mapy.cz: turistická mapa, Kitzlerberg a okolí

Hory a kopce v Šluknovské pahorkatině
Hory a kopce v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory
Kopce pod 1000 metrů v Německu
Sebnitz